Упо́р — место, предмет, деталь, дающие возможность опереться, или поддерживающие что-либо, ограничивающие перемещение чего-либо.
 Упор для копья
 Плечевой упор (часть оружия) — см. Приклад.
 Дверной упор
 Путевой энергопоглощающий упор

Населённые пункты 
 Упор — посёлок в Артёмовском городском округе Свердловской области

Фильмы 
«В упор» — название, которое в российском прокате получили несколько фильмов:
 «В упор» или «Выстрел в упор» (, 1967) — фильм Джона Бурмена.
 «В упор» (, 1986) — фильм Джеймса Фоули.
 «В упор» или «Под огнём» (, 2010) — французский художественный фильм Фреда Кавайе.
 «В упор» или «Выстрел в упор» (, 2019) — фильм Джо Линча.